Blue Springs Creek ist der Name folgender

Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Blue Springs Creek (Alabama), im Blount County
 Blue Springs Creek (Colorado), im Teller County
 Blue Springs Creek (Georgia), im Gordon County
 Blue Springs Creek (Missouri), im Crawford County

in Kanada:
 Blue Springs Creek (Ontario)

Siehe auch:
 Blue Spring Creek